Mobilità è un termine che ha diverse accezioni e distinti significati:
 Indennità di mobilità, un ammortizzatore sociale.
 Mobilità, in sociologia, nota anche come mobilità sociale. 
 Mobilità,  in economia ci si riferisce alla mobilità di capitali.
 Mobilità, in elettronica è la costante di proporzionalità tra la velocità media di un portatore di carica ed il campo elettrico ad esso applicato.
 Mobilità, in acustica e vibrazioni è l'inverso dell'impedenza meccanica.
 Mobilità elettrica, in elettrochimica è la costante di proporzionalità tra un campo elettrico applicato e la velocità di deriva di uno ione in soluzione.
 Mobilità accademica (o m. studentesca), fenomeno di mobilità verso altre istituzioni, per studio, insegnamento, ricerca.
 Mobilità sostenibile, studia gli spostamenti dei cittadini per: ridurre l'inquinamento, decongestionare il traffico e diminuire gli incidenti stradali.
 Mobilità sanitaria, le implicazioni di carattere economico connesse al diritto alla salute nell'ambito della libera circolazione.
 Mobilità, nei trasporti è la capacità e facilità a muoversi, mediante veicoli privati o trasporto pubblico.
 Mobilità articolare, in anatomia nell'allenamento sportivo, è sinonimo di flessibilità, cioè capacità di compiere movimenti il più ampi possibile.